Hinkmar ist der Name von:

 Hinkmar von Reims (~800/810–882), Erzbischof von Reims
 Hinkmar von Laon (~835–879), Bischof von Laon